Der Begriff I-215 bezieht sich auf verschiedene Sachen:

 ein sowjetisches experimentelles Jagdflugzeug, siehe Alexejew I-215
 eine US-amerikanische Interstate, siehe Interstate 215

Abkürzung